Kröhl oder Kroehl ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Kroehl (1873–1961), deutscher Politiker (CDU)
 Heinz Kroehl (* 1935), deutscher Designer und Hochschullehrer
 Julius Kröhl (1820–1867), deutsch-amerikanischer Ingenieur und U-Boot-Konstrukteur
 Susanne Kröhl (* 1955), deutsche Politikerin (SPD)